DSP je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 Društvo slovenskih pisateljev.
 Program obrambne podpore () 
 digitalna obdelava signalov ()
 digitalni signalni procesor ()
 dodatna strokovna pomoč, oblika pedagoške pomoči